Unity kan avse: 

Unity (ISS) – en modul på rymdstationen ISS
Unity Line – ett polskt rederi som trafikerar linjen Świnoujście-Ystad
Unity (användargränssnitt) – ett skalgränssnitt för GNOME
Unity (spelmotor) – en spelmotor för datorspel
Unity (film) – en dokumentärfilm från 2015

Geografi

Kanada 

 Unity, Saskatchewan, ort,

Sydsudan 

 Unity, Sydsudan, delstat, 
 Unity Oil Field, oljefält,

USA 

 Unity, Maine, ort, Waldo County, 
 Unity, New Hampshire, ort, Sullivan County, 
 Unity, Wisconsin, ort, Clark County, 
 Unity, Oregon, ort, Lane County,

Zimbabwe 

 Unity (berg),